Hamilton Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hamilton Historic District (Georgia), ID-Nr. 96001300
 Hamilton Historic District (Massachusetts), ID-Nr. 73000300
 Hamilton Historic District (North Carolina), ID-Nr. 80002884
 Hamilton Historic District (Wisconsin), ID-Nr. 76000070

Siehe auch:
 Hamilton Park Historic District